Девата (деванагари: देवता; кхмерский: ទេវតា (тевода); яванский, балийский, сунданский, малайский: девата; батакские языки: дебата (тоба), дибата (каро), наибата (сималунгун); филиппинские языки: дивата) — специализированное, сфокусированное на одной из сторон реальности божество в индуизме (существуют, например, деваты лесов, гор, рек, пещер, сторон света и т. д.). Более общий термин для обозначения божества — Дева. Существуют мужские и женские деваты, а также множество видов деват: ванадеваты (лесные духи, возможно, потомки ранних духов природы), грамадевата (деревенские боги), деваты речных переходов, пещер, гор и т. д. В индуизме деваты, охраняющие восемь, девять и десять кардинальных точек, называются Локапала (Хранители Направлений) или, более конкретно, в древней традиции Явы, Девата Нава Санга (Хранители Девяти Направлений). У каждой человеческой деятельности есть своя девата, духовный аналог или аспект.

Типы деват 
Индуистские деваты, например, в регионе Конкан, часто делятся на пять категорий:

 Грама деваты или деревенские божества, которые могут быть божествами-основателями, такими как Jathera или духи предков на Бали, например Хануман, Кали, Дурга, Бхайрава;
 Стхана деваты или местные божества, например, в некоторых местах паломничества, таких как Рама в Насике, Витхоба в Пандхарпуре или Кришна в Дварке;
 Кула деваты или семейные божества, такие как Хандерай;
 Ишта деваты или избранные божества;
 Васту деваты или Груха деваты, класс божеств, которые управляют домом.

В сакральных книгах 
Некоторые известные индуистско-буддийские небесные существа принадлежат к группе деват, таких как апсары или видхьядары; небесные девы, посылаемые Индрой из Сварги, чтобы соблазнить медитирующих аскетов и других мужчин; гандхарвы, небесные музыканты. Деваты часто встречаются в индуистских эпосах, таких как Рамаяна и Махабхарата, а также в некоторых буддийских священных писаниях.

Остров Бали называется также Пулау Девата (индонезийский: «остров деват или остров богов») из-за его яркой индуистской культуры и традиций. В Индонезии термин хьянг эквивалентен девате.

См. также 
 Anito
 Полубог
 Diwata
 Хьянг
 Сурья Маджапахит

Примечания

Литература 
 Palani, Sivasiva. «New Angles On Angels.» Hinduism Today, Sep 1992. Accessed 11 May 2006.
 Krishna, Nanditha. «Grounded in wisdom.» Newindpress on Sunday, April 26, 2003. Accessed 11 May 2006.
 Chopra, Deepak: Life after Death, The Burden of Proof, Chapter 11 «Guides and Messengers» Three Rivers Press, 2008.

Ссылки 
 Devata.org — Research on Khmer Women in Divine Context
 Photos and Articles about Devata temples in Cambodia, Thailand & Laos

Индуистская мифология